«Infanta Margarita» puede referirse a:

Personajes 
 Margarita de Foix, infanta de Navarra (1449-1486), casada con el duque Francisco II de Bretaña.
 Margarita de Austria (1480-1530), archiduquesa de Austria, infanta de España y duquesa de Saboya.
 Margarita Teresa de Austria (1651-1673), infanta de España y emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico.
 Margarita de Borbón y Borbón-Dos Sicilias (1939-), infanta de España, duquesa de Soria y de Hernani.

Obras 
Margarita Teresa de Austria (1651-1673)
 La infanta Margarita (1654), pintura de Velázquez.
 La infanta Margarita en azul (1659), uno de los cuadros más conocidos de Velázquez.
 La infanta doña Margarita de Austria (1665), pintura atribuida a Velázquez o a Juan Bautista Martínez del Mazo o a ambos.
 Las Meninas (1656), pintura de Velázquez cuyo personaje principal es la infanta Margarita Teresa.